Comuni
Garbagnate Milanese – comune italiano nella città metropolitana di Milano.
Garbagnate Monastero – comune italiano in provincia di Lecco.

Frazioni
Garbagnate Rota – l'unica frazione di Bosisio Parini in provincia di Lecco